zdrobnienie od Eleonory
 Velia (obecnie Ascea) – starożytne greckie miasto w Kampanii
 Novi Velia – miasto w Kampanii
 Elea – sieć handlowa